Nella storia inglese col termine Act of Settlement ci si riferisce comunemente all'Act of Settlement del 1701, concernente la linea di successione al trono inglese, dopo il 1707.

Nel corso della storia della Gran Bretagna ad ogni modo sono stati siglati diversi Acts of Settlement tra cui:
Statute of Legal Settlement 1547, legislazione relativa ai poveri
Act for the Settlement of Ireland 1652, in risposta alla ribellione inglese del 1641
Act of Settlement 1657, che ratifica il precedente Act for the Settlement of Ireland del 1652
Act of Settlement 1662, parziale revisione dell'Act of Settlement del 1652
Poor Relief Act 1662 ("the Settlement Act"), dove si chiarisce la responsabilità delle parrocchie verso i poveri locali
Act of Settlement 1690, dove si dichiara la fondazione della chiesa (presbiteriana) di Scozia con sede ad Edimburgo
Act of Settlement 1703, dove si chiarifica lo status della popolazione dell'Isola di Man